Тепостеко има више значења:

 Тепостеко (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тепостеко (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тепостеко (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику